Fighter («combattente» in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Fighter – film documentario del 2000 sull'Olocausto, diretto da Amir Bar-Lev
Fighter – film di arti marziali del 2007, diretto da Natasha Arthy

Musica 
Fighter – singolo del 2003 di Christina Aguilera

Altro 
La battaglia d'Inghilterra (Fighter: The True Story of the Battle of Britain) – saggio del 1977 di Len Deighton

Pagine correlate
The Fighter

Altri progetti